Die Abkürzung WAP steht für:

 Wireless Access Point, ein Gerät, das den Funkverkehr zu kabellosen Kommunikationsgeräten abwickelt
 , einen Übertragungsstandard, um Internetinhalte für Mobiltelefone verfügbar zu machen
 Wissenschaftler-Arbeitsplatz-Programm, ein Programm zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern für Wissenschaftler (WAP-Cluster) an Hochschulen
 , eine radikal-feministische, antipornographische Aktivistinnengruppe
 , das Schwache Anthropische Prinzip
 WAP war ein Hersteller von Reinigungsgeräten und wurde von Nilfisk-Advance gekauft.
 WAP (Lied), Rapsong von Cardi B und Megan Thee Stallion

Wap ist das Pseudonym von:
 Fetty Wap (Willie Maxwell II; * 1991), US-amerikanischer Rapper

Abkürzung